Дитячий пісенний конкурс 2018 (англ. Junior Eurovision Song Contest 2018, білор. Дзіцячы конкурс песні Еўрабачанне 2018) — 16-а щорічна подія Дитячого Євробачення, яка пройшла в столиці Білорусі, Мінську, 25 листопада 2018 року.

Можливість прийняти Дитяче Євробачення Білорусь отримала вдруге. Раніше Дитяче Євробачення вже проходило в Мінську у 2010 році. У конкурсі 2018 року взяли участь рекордні двадцять країн, відбувся дебют Казахстану та Уельсу. Франція повернулася на конкурс вперше з 2004 року, Азербайджан — вперше з 2013 року, Ізраїль — після відмови від участі в 2017 році. Кіпр відмовився від участі.

Переможницею стала Роксана Венгель, яка представляла Польщу піснею «Anyone I Want to Be». Польща на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення виграла вперше за всю історію участі. Франція посіла друге місце, а Австралія — ​​другий рік поспіль третє. Уельс став останнім.

Україну на «Дитячому Євробаченні-2018» представила 11-річна Дарина Красновецька з піснею «Say love». Україна виступила під першим номером й посіла у фіналі 4 місце.

Учасники 
25 липня 2018 року ЄМС оприлюднив офіційний список учасників з 19 країн. Незважаючи на те, що спочатку Україна відмовилась від участі 2 липня 2018 року через фінансові труднощі, 2 серпня вона все ж таки підтвердила, що буде країною-учасницею. 2018 рокубуло встановлено рекорд із 20 країн, які змагались у конкурсі.

Результати голосування

12 балів від журі

Результати онлайн голосування 
Всього було отримано 1 283 921 дійсних голосів.

Див. також 
 Пісенний конкурс Євробачення 2018
 Україна на пісенному конкурсі Євробачення

Примітки

Посилання 
 
 Дитяче «Євробачення 2018»  на сайті Белтелерадіокомпанії

Музичні події 2018
Євробачення
Дитячий пісенний конкурс Євробачення